Kvalifikace ženské dvouhry na US Open 2022 probíhala před zahájením singlové soutěže od 23. do 26. srpna 2022 v newyorském Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové. Do tříkolové soutěže zasáhlo sto dvacet osm hráček, z nichž sedmnáct postoupilo do dvouhry včetně šťastné poražené Kamilly Rachimovové, která doplnila startovní listinu po odhlášení Angelique Kerberové pro těhotenství. Z třiceti dvou nasazených se do hlavní soutěže řádně probojovalo sedm hráček.

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastná poražná 
 Kamilla Rachimovová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Třináctá kvalifikantka

Čtrnáctá kvalifikantka

Patnáctá kvalifikantka

Šestnáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

kvalifikace ženské dvouhry